Związek Młodzieży Socjalistycznej − młodzieżowa organizacja polityczna istniejąca w PRL
 zapalenie mięśnia sercowego − choroba warstwy mięśniowej serca